Landolz ist der Name von Orten:

 Landolz (Neukirch), Ortsteil der Gemeinde Neukirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Landolz (Amtzell), Ortsteil der Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg